«Say My Name» () — найпродаваніший сингл 2000 року в США. Взятий з альбому The Writing's On The Wall (1999) американським гуртом Destiny's Child. І Number 1's (2005 р.).

Список композицій

Формати 

Сингли 2000
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100